A Cuarta División do futebol chileno é um campeonato de futebol organizado pela Asociación Nacional de Fútbol Amateur de Chile (ANFA), pertencente a Federación de Fútbol de Chile. É a quinta divisão do futebol chileno.

Os clubes participam por convite, devendo cumprir uma série de requisitos esportivos e econômicos impostos pela associação organizadora.

Esta divisão foi fundada em 1983, sendo a que continuou com o Regional Zona Central, torneio que agrupava a várias equipes amadoras da zona central do Chile. A divisão se dissolveu no fim de 2003 e quase todos os clubes que estivaram no último ano dela subiram para a Terceira Divisão A no ano de 2004.

No entanto, em 2008, por causa das intenções de um grupo de equipes da Terceira Divisão de profissionalizar o torneio , a Cuarta División aparece como alternativa como competição para os equipes amadores. O torneio da Terceira Divisão foi como um Torneio de Transição entre o futebol amador e profissional, integraram a nova divisão os 8 rebaixados dessa categoria e se juntaram a eles 9 equipes convidadas, permitindo o regresso da Quarta Divisão (agora chamada de Terceira B), no ano de 2009.

Campeões

Regional Zona Central (1956-1982)

Cuarta División (1983-2003)

Tercera B (2009-2011)

Terceira Divisão B do Chile (5ª)(2012-)

Ligações Externas 

Competições de futebol do Chile
Chile